Zhang Bao (張寶, ... – 184) – ribelle cinese, leader della Rivolta dei Turbanti Gialli 
 Zhang Bao (III secolo) – personalità del Regno Shu, figlio di Zhang Fei